Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nelson Aerts e Bernardo Martínez che hanno battuto in finale Márcio Carlsson e Francisco Costa 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni /  André Sá (primo turno)
 Óscar Ortiz /  Martín Rodríguez (primo turno)

 Nelson Aerts /  Bernardo Martínez (Campioni)
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1997